Bardewieck bezeichnet

 Bardewieck, historischer Name für den Ort Bardowick

Bardewieck ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolas Bardewiek, siehe Nikolaus Bardewik